Abréviation utilisée pour désigner Mac OS X puis devenu le nom du système d'exploitation depuis OS X 10.7 Lion
 Designe les technologies utilisées par les systèmes Mac OS X et iPhone OS d'Apple Inc.